AFD peut faire référence à :

organisations
 Agence française de développement ;
 Association française des diabétiques ;
 Alliance française des designers ;
 Administration fédérale des douanes (Suisse) ;
 Alternative für Deutschland ou AfD (en français, Alternative pour l'Allemagne), un parti politique allemand ;

autres sujets
 Adult Film Database ;
 analyse factorielle discriminante ;
 Amende forfaitaire délictuelle ;
Ancillary Function Driver, un service de Microsoft Windows pour les sockets BSD ;
 Appetite for Destruction, un album du groupe de hard-rock Guns N' Roses ;
 automate fini déterministe ;
 analyse fonctionnelle détaillée.